В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Orange Prokom Open 2003, який проходив в рамках Туру WTA 2003, Анна Смашнова здобула титул, у фіналі перемігши Клару Коукалову 6-2, 6-0.

Сіяні гравчині 

  Анастасія Мискіна (чвертьфінал)
  Патті Шнідер (півфінал)
  Анна Смашнова (переможниця)
  Деніса Хладкова (1-ше коло)

 Ірода Туляганова (1-ше коло)
 Мая Матевжич (чвертьфінал)
 Дінара Сафіна (чвертьфінал)
 Петра Мандула (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

2003